Thierno Bah né le  à Conakry, est un footballeur international guinéen qui joue au poste de latéral droit et de milieu défensif.

Biographie 

Né le  à Conakry, Thierno Bah rejoint la Suisse au début des années 1990. En 1995, il intègre le centre de formation du Servette FC, avant de commencer avec la première équipe des Charmilles lors d’une demi-finale de coupe de Suisse face au Lausanne-Sport.

Statistiques

Palmarès 
 Vainqueur de la Coupe de Suisse en 2001 2002 avec le Servette FC
 Champion de Suisse de D2 (Challenge League) en 2007 avec Neuchâtel Xamax et 2011 avec Lausanne

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance en octobre 1982
Naissance à Conakry
Footballeur international guinéen
Footballeur suisse
Sportif genevois
Joueur du Servette FC
Joueur du FC Meyrin
Joueur du Neuchâtel Xamax FC
Joueur du FC Lausanne-Sport
Joueur d'Al-Taawoun
Joueur de l'Étoile Carouge FC